Bill Of Materials, ou Estrutura de Produtos, uma lista de materiais utilizados na manufatura de um produto.
 Bondade, qualidade correspondente a ser bom
 Marca de ordem de byte, um caractere Unicode
 Box Office Mojo, um sítio web
 Bilhete Ônibus Metropolitano, cartão de bilhetagem eletrônica